Шац — немецкая и еврейская фамилия.

Немецкая фамилия ( — ‘сокровище’ или ‘казна’), возможно, указывает на профессию (например, городской казначей).

Еврейская фамилия Шац — сокращение от шалиах цибур ( — ‘посланник общины’) — синагогальный кантор.

Известные носители

Мужчины 
  (1920—2005) — американский микробиолог.
 Шац, Борис Ильич (1866—1932) — еврейский скульптор, живописец, деятель культуры.
 Шац, Брайан (род. 1972) — американский политик.
 Шац, Вилли (1905—1985) — офицер СС, зубной врач в концлагере Освенцим.
 Шац, Готфрид (1936—2015) — австрийско-швейцарский биохимик и молекулярный биолог.
 Шац-Анин, Макс Урьевич (1885—1975) — советский и латвийский юрист, философ и писатель, отец Р. М. Шац-Марьяш.
 Шац, Марк Михайлович (род. 1944) — советский и российский учёный-мерзлотовед.
 Шац, Михаил Григорьевич (род. 1965) — бывший российский телеведущий, иноагент.
 Шац, Фридрих (1841—1920) — немецкий врач.

Женщины 
 Шац-Марьяш, Рута Максовна (1927—2016) — советский и латвийский политический деятель, юрист, латвийская писательница, дочь М. У. Шаца-Анина.

Примечания